Die Kammer steht für:

 Die Kammer (Film), US-amerikanischer Kriminalfilm von James Foley (1996)
 Die Kammer (Musikgruppe), deutsche Akustik-Band
 Die Kammer (Roman), Roman von John Grisham (1994)
 Laboratorium Nr. 12, genannt "Die Kammer", ein Labor in dem Menschenversuche durchgeführt wurden.